Kumane je lahko:
 Kumane, Veliko Gradište (Srbija)
 Kumane, Novi Bečej (Srbija)